Под словосочетанием компьютерное обучение могут пониматься разные значения:

 обучение людей с использованием компьютерных средств
 программированное обучение — методика обучения по некоторому алгоритму (не обязательно с использованием компьютера)
 обучение информатике (компьютерные курсы)
 обучение искусственного интеллекта  
 машинное обучение - наука, изучающая методы построения алгоритмов, способных обучаться